Pessoa desaparecida, incluindo as vítimas de desaparecimento forçado
Desaparecidos políticos no Brasil
 Desaparecidos durante a ditadura argentina

Televisão
Desaparecido (série de televisão) - uma série de televisão dos Estados Unidos televisionada entre 2006 e 2007
Without a Trace, telessérie divulgada também como Desaparecidos

Filmes
Missing - O Desaparecido, com Jack Lemmon e Sissy Spacek
Trade, um filme de 2007 lançado no Brasil como "Desaparecidos"
Desaparecidos (filme brasileiro), terror de 2011

Outros usos
Desaparecidos (projeto) - um projeto de música eletrônica italiano

Desambiguação